Комашко Василь Олександрович — художник, вчитель чистописання і малювання, статський радник.
 Комашко Володимир Володимирович — прокурор Чернігівської області.
 Комашко Максим Андрійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Комашко Наталя Анатоліївна — кандидат медичних наук, лікар вищої кваліфікаційної категорії.
 Комашко Наталя Володимирівна — кандидат педагогічних наук.
 Комашко Олег Валентинович — кандидат фізико-математичних наук, доцент економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 Комашко Олексій Олександрович — російський актор українського походження.
 Комашко Павло Савович (1878—1925) — український різьбяр та сницар.

українські прізвища